Список найдорожчих картин у світі — список картин, проданих як на художніх аукціонах, так і приватним чином.

Результати відкритих торгів

Результати закритих продажів

Джерела

Ресурси Інтернету 
 Маркина Т. «Сезанн Аравийский»  // «Коммерсантъ-Власть», № 6 (960) от 13 февраля 2012 г.
 Пікассо: самые дорогие картины самого дорогого художника 
 Самые дорогие картины мира-2013 // Коммерсант 
 Самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционе, стала картина Джексона Поллока «№. 5, 1948» // ТАСС 
 Обзор ТАСС

Примітки

Інтерактивний список найдорожчих картин 

 
Живопис